

Miejscowości 
 Biernatki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Wądroże Wielkie 
 Biernatki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec 
 Biernatki – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów 
 Biernatki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Biernatki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Biernatki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik

Pozostałe 
 Biernatki – nieistniejący przystanek kolejowy w Biernatkach, w województwie dolnośląskim